Jméno a příjmení František Šrámek má více nositelů:

 František Šrámek (kněz) (1821–1882) – český katolický kněz
 František Šrámek (poslanec Říšské rady) (1838–1902), český politik, koncem 19. století poslanec Říšské rady
 František Šrámek (1877–1952), básník, prozaik, dramatik píšící pod pseudonymem Fráňa Šrámek
 František Šrámek (architekt) (1884–1952), český architekt, mj. projektant pražské lanovky na Petřín
 František Šrámek (1923–1999), český politik KSČ, za normalizace poslanec, ministr a místopředseda české vlády